Claudia Letizia también conocida como Lady Letizia (Pompei, 22 de marzo de 1979) es una modelo, actriz y vedette de teatro, radio y de televisión italiana .Es conocida por haber participado en la duodécima serie del reality show Grande Fratello, la versión italiana de Gran Hermano.

Televisión 
 Beato tra le donne (2003)
  Ciao Darwin 5 (Canale 5, 2007) - Concorrente
 Lady Burlesque (Sky 1, 2010) - Concorrente
 Grande fratello (Canale 5, 2011) - Concorrente
 Il processo del lunedì, Rai 3, (2015)
 Le Iene,  Italia 1. (2015/2018)
 Tiki Taka - Opinionista (2017)
 Mattino Cinque - Opinionista (2017-2018)
 Pomeriggio Cinque - Opinionista

Filmografía

Televisión 
 2009: "7 vite"
 2009: "Un posto al sole estate"
 2010: "Un posto al sole"
 2010: "La nuova squadra"
 2015: "1992", regia di Giuseppe Gagliardi, da un idea e con Stefano Accorsi
 2015-2016: "È arrivata la felicità", regia di Riccardo Milani, nel ruolo di Antonietta
 2016: "Un posto al sole", nel ruolo di Deborah Esposito
 2018: "È arrivata la felicità 2"

Taatro 

 2009: Telegaribaldi Celebration, nel ruolo della precaria, regia di Vincenzo Coppola
 2012: The show 2 ediction, nel ruolo di sé stessa “Lady Letizia”, regia di Mimmo Esposito
 2013: Ti ricordi il Varietà?, ruolo soubrette, regia di Giorgio Vignali
 2013-2014: Carosone l’americano di Napoli, protagonista, regia di Fabrizio Bancale
 2015-2018: C'era una volta il burlesque

Video 

 giugno 2010: protagonista del videoclip del gruppo rap RESURREXTION;
 settembre 2010: protagonista del videoclip del dúo Ludo Brusco e Mr Hyde con Erminio Sinni.

Radio 

 2009: Intervistatrice per il programma radiofónico “Notte azzurra” di "Radio Marte Stereo";
 2010-2011: presentadora de radio por  "Radio Punto Zero";
 2017-2018: presentadora de radio por "Radio Kiss Kiss".

Raferencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de Claudia Letizia
 Claudia Letizia en IMDb

Letizia
Letizia
Letizia
Letizia
Letizia
Actrices de Italia